Il singolare del torneo di tennis Salzburg Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jordi Arrese che ha battuto in finale Gilbert Schaller 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Jordi Arrese (Campione)
 Bart Wuyts (secondo turno)
 Ronald Agénor (primo turno)
 Martin Střelba (semifinali)

 Thierry Guardiola (primo turno)
 José Francisco Altur (primo turno)
 Jan Apell (primo turno)
 Alex Antonitsch (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Salzburg Challenger 1992